Анетово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Анетово — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Анетово — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.